Calamarca puede referirse a:

 Calamarca, localidad de Bolivia.
 Calamarca, localidad de Perú.
 Calamarca, municipio del departamento de La Paz, Bolivia.

Similar pronunciación:

 Kala Marka, grupo boliviano de música folklórica.